

Localidades

Saint-Siméon (Eure)
Saint-Siméon (Orne)
Saint-Siméon (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos